Jawa Tengah () ist eine von sechs indonesischen Provinzen auf der Insel Java mit der Hauptstadt Semarang. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 34334 Quadratkilometer und ist mit mehr als 37 Millionen Einwohner drittbevölkerungsreichste Provinz in Indonesien.

Geographie 
 befindet sich in den Tropen, etwa sieben Grad südlich des Äquators. Sie liegt in der Mitte der Insel Java zwischen den Provinzen Jawa Barat (Westjava) und Jawa Timur (Ostjava). An der Südküste umschließt sie Yogyakarta, eines der historischen und kulturellen Zentren von Java. Im Norden liegt die Javasee mit den Karimunjawa-Inseln und im Süden die Insel Kambangan im Indischen Ozean.

In den Küstenregionen steigt die durchschnittliche Jahrestemperatur auf bis zu 28 Grad Celsius, während sie in höheren Lagen auf bis zu 18 Grad absinkt. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 73 und 94 Prozent. Die höchste durchschnittliche Niederschlagsmenge wurde in der Stadt Salatiga gemessen und betrug 3390 Millimeter bei 195 Tagen Regen im Jahr.

Das Gelände besteht aus flacheren Regionen an den Küsten und bergigen, teilweise mit über 3000 Meter hohen Vulkanen durchzogenen Gebieten eher in der Mitte, die  sich parallel zur Küste von Osten nach Westen erstrecken. Im Westen von Zentral-Java befindet sich der Slamet (3428 Meter), höchster Schichtvulkan der Provinz. Weiter Richtung Osten schließt sich eine Bergkette mit dem Ragajembangan (2177 Meter) als größte Erhebung an, dann das Dieng-Plateau mit dem Prahu (2565 Meter) und weiter südöstlich die beiden Vulkane Sundoro (3136 Meter) und der Sumbing (3371 Meter). Es folgen die Keduebene mit der Stadt Magelang in der Mitte und von Norden Richtung Süden angereiht die Vulkane Ungaran (2050 Meter), Telomoyo (1894 Meter), Merbabu (3145 Meter) und nicht weit von der Grenze zu Yogyakarta der Merapi (2968 Meter). Der Muria (1625 Meter) befindet sich an der Küste zur Javasee im Norden und Lawu (3365 Meter) liegt kurz vor Ost-Java. Im Lauf der Jahrtausende haben sich durch vulkanische Asche für die Landwirtschaft fruchtbare Regionen entwickelt, auf der Anbau von Reis betrieben wird.

In Zentraljava befinden sich vier Flussbecken mit Flüssen die auf den Hängen der Vulkane entspringen. Die größten sind der Elo, Okap, Progo, Serayu, Serang und der Solo, der mit etwa 600 Kilometern längste Fluss auf Java, der weiter durch Ostjava fließt und dann in die Javasee mündet.

Verwaltungsgliederung 

Die Provinz ist in 29 Verwaltungs- oder Regierungsbezirke, () und sechs Städte () unterteilt, die rechtlich gleichgestellt sind und eine eigene lokale Regierung haben.

Als Zentral-Java Teil der Kolonie Niederländisch-Indien war, bestand das Gebiet aus den sieben Bezirken () Banjoemas, Kedoe, Pekalongan, Semarang, Djapara-Rembang sowie den Gouvernements Soerakarta und Jogjakarta, die nach der Unabhängigkeit nach und nach an Bedeutung verloren und aufgelöst wurden.

Gouverneur der Provinz ist seit dem 23. August 2013  Ganjar Pranowo, er wurde am 5. September 2018 wiedergewählt.

Demographie 
Die Provinz ist mit mehr als 37 Millionen Einwohnern dicht bevölkert und nimmt in der Rangliste hinter Westjava und Ostjava den dritten Platz ein (13,5 % der Landesbevölkerung). Von 35 Verwaltungsbezirken haben 18 mehr als eine Million Bewohner.

Familienstand und Religion

Bevölkerungsentwicklung der letzten vier Semester (Halbjahre) 

Fortschreibungsdaten:

Bevölkerungsentwicklung 

Bevölkerungsentwicklung der Provinz Jawa Tengah von 1961 bis 2020
 Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 2 bis 8 (1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 und 2020) - Sensus Penduduk (SP)
 Ergebnisse von vier intercensalen Bevölkerungsübersichten (1985, 1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Geschichte 
Von der buddhistischen Vergangenheit der Region zeugen noch die Tempelanlagen in Borobudur. Im 15. und 16. Jahrhundert kam der Islam in die Provinz. Ende des 16. Jahrhunderts kam Jawa Tengah unter die Herrschaft des Reichs von Mataram, dem heutigen Yogyakarta. 1746 besetzten die Niederländer den Norden der Region, im 19. Jahrhundert auch den Süden. Seit der Unabhängigkeit Indonesiens 1949 ist Jawa Tengah dessen Provinz.

Wirtschaft 
Wirtschaftlich bedeutend ist die Landwirtschaft, angebaut werden unter anderem Reis, Getreide, Zuckerrohr und Tabak. In den Städten findet sich auch Industrie. Einen wichtigen Stellenwert nimmt der Tourismus ein, insbesondere die Tempelanlagen von Borobudur und dem hinduistischen Prambanan.

Weblinks 

 Publikationen auf der Statistikseite von BPS Jawa Tengah (englisch, indonesisch)
 Offizielle Webseite der Provinzregierung (indonesisch)
 Portal Data Jawa Tengah/Open Data (indonesisch)

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
 
Geographie (Java)